Ричков Вадим Володимирович (1975-2014) — капітан Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Ричков Микола Петрович — російський вчений-мандрівник, син Ричкова П. І.
 Ричков Петро Іванович — російський вчений-етнограф, батько Ричкова М. П.
Прізвища